Eduard Sandifort (1742-1814), Nederlands anatoom
Gerard Sandifort (1779-1848), Nederlands anatoom en zoon van Eduard
Martine Sandifort (1970), Nederlands cabaretière 
Peter Sandifort, pseudoniem van Victor Westhoff als dichter